Вержа́ — река в Смоленской области России в Сафоновском и Холм-Жирковском районах. Правый приток Днепра.

Длина реки — 37 км, по другим данным 41 км, площадь её водосборного бассейна — 341 км². Исток юго-западнее д. Иванково Холм-Жирковского района на Сафоновской возвышенности. Направление течения: юг, юго-восток. Пересекает автомагистраль  у деревни Храмцово. Устье южнее деревни Мяхново Сафоновского района. Правые притоки: Белавка, Холмянка, Большая Вержа, Ров. Левые притоки: Малая Вержа, Лимна.

Примечания 

Притоки Днепра
Реки Сафоновского района
Реки Холм-Жирковского района